Джим Лэмби (Jim Lambie, род. 1964, Глазго, Шотландия, живет и работает в Глазго и Нью-Йорке) — современный шотландский художник.

Образование 
 1990—1994 Fine Art Glasgow School of Art

Творчество 
Джим Лэмби трансформирует эфемерность современной жизни в броские скульптурные инсталляции. Работая с предметами, подвернувшимися под руку, он превращает одежду, аксессуары, двери и зеркала в скульптурные элементы в больших композициях. Для Лэмби приоритетом является сенсорное удовольствие, а не интеллектуальный отклик. Работы Лэмби часто создаются для конкретного пространства, где они формируются серией интуитивных и импровизационных решений. Это позволяет художнику работать в соответствии с качеством материалов, а также параметрами существующей архитектуры.

C 1999 Джим Лэмби использует глянцевую клейкую ленту различных цветов для напольных инсталляций, таких как Touch Zobop (2003). Виниловая лента, этот повседневный материал, применяется для создания непрерывных линий, преобразующих нейтральное пространство в энергетическое и эмоциональное. Лэмби создает ритм, который вибрирует и пульсирует, дезориентируя зрителя. Инсталляция Zobop (1999) стала визитной карточкой Лэмби. Она отличается каждый раз, так как видоизменяется в зависимости от формы помещения. Полоски яркой ленты наклеиваются на пол, сначала по периметру комнаты и до тех пор, пока ленты не достигнут центра. Работа основана на концепции заполнения пространства, в то же время, оставляя его пустым.

В 2003 Лэмби представлял Шотландию на Венецианской биеннале.

В 2005 Джим Лэмби вошел в шорт-лист Премии Тернера.

В 2008 Джим Лэмби создал Secret Affair — произведение паблик-арта для Королевского ботанического сада Эдинбурга. Инсталляция состояла из семи цветных гигантских замочных скважин из нержавеющей стали. Работа была создана специально для Эдинбургского фестиваля искусств.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Inhotim Centro de Arte Contemporânea, Брумадинью
 Daimler Contemporary, Берлин
 Sammlung Boros, Берлин
 Fondazione Morra Greco, Неаполь
 Hiscox Art Projects, Лондон
 Tate Britain, Лондон
 Albright-Knox Art Gallery, Буффало
 The West Collection, Окс

Примечания

Ссылки 
 Anton Kern Gallery
 Галерея Sadie Coles HQ
 ArtFacts
 ArtNet

Современные художники Великобритании
Родившиеся в 1964 году
Персоналии по алфавиту
Премия Тёрнера